Pracownik miesiąca – amerykański film z 2004 roku
 Pracownik miesiąca – amerykański film z 2006 roku